Клайберн, Клиберн () — английский топоним и фамилия.

Фамилия 
 Клайберн, Джим (род. 1940) — американский политик.
 Клайберн, Кристофер (род. 1996) — американский баскетболист.
 Клайберн, Уилл (род. 1990) — американский баскетболист.
 Клиберн, Ван (1934—2013) — американский пианист.

Топонимы 
 Клайберн () — село в графстве Камбрия (Великобритания)
 Клайберн () — железнодорожная станция в Великобритании, существовавшая в период 1862—1956 гг.